Архиепархия Утрехта:

 Архиепархия Утрехта — архиепархия Римско-Католической Церкви с центром в городе Утрехт, Нидерланды.
 Архиепархия Утрехта — архиепархия Голландской старокатолической церкви с центром в городе Утрехт, Нидерланды.